Über alles, qui signifie par-dessus tout en allemand, peut faire référence à :

 Une partie de l'hymne allemand Deutschlandlied
 Le morceau de musique California Über Alles, du groupe de punk rock américain Dead Kennedys
 Über Alles, troisième album du groupe Hanzel und Gretyl
 Eros über alles, huitième album d'Hubert-Félix Thiéfaine